Big Wet Tits ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Labels Elegant Angel. Regisseure der Filme waren William H. Nutsack und Thomas Zupko.

Bis 2019 sind 19 Teile der Serie erschienen. Sie wurde 2009 mit dem AVN Award in der Kategorie Best Specialty Series – Big Bust ausgezeichnet. Es spielten bereits bekannte Darstellerinnen in der Serie mit, etwa Shyla Stylez, Amy Ried, Eva Angelina oder Audrey Bitoni.

Darstellerinnen 
 Big Wet Tits 1 (2004): Brooke Banner, Carmen Hayes, Daphne Rosen, Diamond Foxxx, Isabella Soprano, Sammie Rhodes
 Big Wet Tits 2 (2004): Angel Dark, Daria Glower, Laura Lion, Veronica Da Souza, Veronika Vanoza
 Big Wet Tits 3 (2006): Amy Ried, Candy Manson, Gia Paloma, Jessica Sweet, Nicki Hunter, Velicity Von, Angel Dark
 Big Wet Tits 4 (2007): Brandy Talore, Chavon Taylor, Gianna Michaels, Hannah Harper, Natasha Nice
 Big Wet Tits 5 (2007): Adrianna Nicole, Claire Dames, Eva Angelina, Nikara, Shyla Stylez
 Big Wet Tits 6 (2008): Abbey Brooks, Carmella Bing, Cassandra Calogera, Evie Delatosso, Jayden James
 Big Wet Tits 7 (2008): Amy Ried, Angelina Valentine, Jada Fire, Leigh Livingston, Whitney Stevens, Shyla Stylez
 Big Wet Tits 8 (2009): Audrey Bitoni, Avy Scott, Kagney Linn Karter, Priya Rai, Velicity Von, Angelina Valentine
 Big Wet Tits 9 (2010): Alanah Rae, Ava Addams, Lylith Lavey, Nella Jay, Rebeca Linares, Kagney Linn Karter
 Big Wet Tits 10 (2010): Angelina Castro, Dayna Vendetta, Haley Cummings, Katie Kox, Yurizan Beltran
 Big Wet Tits 11 (2011): Lisa Ann, Lexington Steele, Sophie Dee, Bridgette B, Liza Del Sierra, Lexi Swallow
 Big Wet Tits 12 (2013): Alexis Ford, Abbey Brooks, Tanya Tate, Tasha Reign, Christy Mack
 Big Wet Tits 13 (2014): Alexis Grace, Phoenix Marie, Brooklyn Chase, Aiden Starr
 Big Wet Tits 14 (2015): Cassidy Banks, Danica Dillon, Keisha Grey, Valentina Nappi
 Big Wet Tits 15 (2016): Anissa Kate, August Ames, Natasha Nice, Jean Michaels
 Big Wet Tits 16 (2017): Karlee Grey, Skyla Novea, Kenzie Taylor, Alexis Adams
 Big Wet Tits 17 (2018): Angela White, Lena Paul, Jade Kush, Tana Lea
 Big Wet Tits 18 (2019): Skyla Novea, Ella Knox, Hadley Viscara, Brooke Sinclair
 Big Wet Tits 19 (2019): Autumn Falls, Savannah Bond, James Deen, Markus Dupree, Paisley Porter, Ramon Nomar, Jaclyn Taylor, Chad White
 Big Wet Tits 20 (2021): Kayla Paige, Kayla Kayden, Payton Preslee, Alyx Star

Auszeichnungen 
 2009: AVN Award - Best Specialty Series – Big Bust
 2012: AVN Award - Best Big Bust Release (für Folge 10)
 2013: AVN Award - Best Big Bust Release (für Folge 11)

Weblinks 
 Big Wet Tits in der IAFD

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film